Ungdomskollegiet har flere betydninger:

Ungdomskollegiet (Flensborg), Sydslesvig
Ungdomskollegiet (Sønderborg), Sønderborg